Saint-Vallier (Charente), municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Saint-Vallier (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Vallier (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Vallier (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est)
 Saint-Vallier-de-Thiey, municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa)
 Saint-Vallier-sur-Marne, municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est)
 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat)